Агвас Калијентес има више значења:
  Агвас Калијентес (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агвас Калијентес (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агвас Калијентес (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агвас Калијентес, Агваскалијентес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику